Лозник — фамилия и топоним.
 Лозник — мелкий ивовый кустарник, заросли такого кустарника и прутья из него.
 Лозник — разновидность болотного духа в Витебской губернии.
 Лозник, Нухим Моисеевич (1925—1989) — молдавский советский скрипач.